Jacqueline Bouvier est le nom de deux personnalités connues sous une autre identité :
 Jacqueline Pagnol (1920-2016), Jacqueline Bouvier à l'état civil, actrice française, épouse de l'écrivain, cinéaste et académicien français Marcel Pagnol ;
 Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994), née Jacqueline Lee Bouvier (fille de John Vernou Bouvier III et de Janet Norton Lee), successivement épouse :
 en premières noces, de 1953 à 1963, du président John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), ce qui lui valut, de 1961 à 1963, le qualificatif de « Première dame » des États-Unis,
 en secondes noces, de 1968 à 1975, du milliardaire grec Aristote Onassis (1906-1975).

Voir aussi 
 Jackie Bouvier, un personnage fictif de la série animée Les Simpson

es:Anexo:Personajes recurrentes en Los Simpson#Jacqueline Bouvier